Пермский машиностроительный завод — название ряда оборонных предприятий в российском городе Пермь:
 Пермский машиностроительный завод имени В. И. Ленина
 Пермский машиностроительный завод имени Октябрьской Революции
 Пермский машиностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского